Kranzing bezeichnet folgende Orte:

 Kranzing (Gemeinde Alkoven), Ortschaft der Gemeinde Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Kranzing (Gemeinde Holzhausen), Ortschaft der Gemeinde Holzhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Kranzing (Gemeinde Lochen), Ortschaft der Gemeinde Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich